Dierling ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Dierling (1671–1738), Abt des Klosters Sankt Mang Füssen
 Nicolaus Dierling (* ca. 1740; † 1826), Schiffbaumeister und Werftleiter in Damgarten